Noer steht für:

 Noer, eine Gemeinde im Kreis Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Holstein

Noer ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich August von Noer (1830–1881), deutscher Orientalist, Graf von Noer
 Friedrich Prinz von Noer (1800–1865), deutscher Prinz, siehe Friedrich Emil August von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg
 Muhammad Noer (1918–2010), indonesischer Politiker